Termin SST ima više značenja.

 Saharoza:saharoza fruktoziltransferaza, enzim
 Somatostatin, peptidni hormon
 SST ()